Тервел може да се отнася за:

 Тервел, български владетел, управлявал страната през 700–721 г.;
 Тервел, град в Област Добрич;
 Тервел, село в Област Шумен.
 Тервел, българско собствено име.